Moriz Benedikt henviser til:

 Moriz Benedikt (neurolog) (1835–1920) – østrigsk neurolog
 Moriz Benedikt (publicist) (1849–1920) – østrigsk publicist